Asmus Julius Thomsen (1815-1896), médecin danois
 Benjamin Thomsen (1987-), skieur alpin canadien
 Camilla Thomsen (1974-), handballeuse danoise
 Carl Thomsen (1847-1912), peintre et illustrateur danois
 Cecilie Thomsen (1974-), actrice et mannequin danoise
 Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), archéologue danois, premier conservateur du Oldnordisk Museum
 Christian Thomsen (1909-2003), linguiste danois
 Claus Thomsen (1970-), footballeur danois.
 Ditlev Thomsen (1867-1935), entrepreneur et diplomate islandais.
 Hans Peter Jörgen Julius Thomsen (1826-1909), chimiste danois.
 Hasse Thomsén (1942-2004), boxeur suédois
 Knud Thomsen (1908-1996), homme politique danois
 Martinus Thomsen (1890-1981), auteur danois
 Peter Thomsen (1961-), cavalier allemand
 Peter Hummelgaard Thomsen (1983-), homme politique danois
 René Thomsen (1897-1976), peintre français
 Sven Thomsen (1884-1968), skipper danois
 Theodor Thomsen (1904-1982), skipper allemand
 Vilhelm Thomsen (1842-1927), linguiste danois

Homonymie de patronyme danois